Dividida em várias etapas, a edição 1988 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 25ª edição do torneio foi vencido pelo time do Bandeirantes Rugby Club, teve como vice-campeão o Niterói Rugby.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1988 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 1988 no Brasil